Джессика Лорен Грин (; ) — австралийская  и модель. Наиболее известна по роли Кики в телесериале «Неземной сёрфинг» и по роли Талон в телесериале «Аванпост».

Биография 
Родилась 11 февраля 1993 года в штате Тасмания, Австралия.

Джессика начала карьеру модели в 14 лет. Она известна как лицо и представитель многих крупных австралийских брендов, таких как: Lorna Jane, Triumph Australia, Cellini, Sin Eyewear и Oscar Oscar Hairdressers1.

Карьера 
В 2010 году Джессика Грин впервые снялась в подростковом сериале «Неземной сёрфинг», где ей досталась главная роль девушки по имени Кики. Продюсер сериала Джонатан М. Шифф требовал полную отдачу на съёмках, и Джесс приходилось кататься на лошадях и заниматься серфингом. В 2013 году Грин снялась в музыкальном клипе у Коди Симпсон на песню «Pretty Brown Eyes». После дебютного проекта «Неземной сёрфинг», Джесс снялась в нескольких фильмах и сериалах, таких как «Восход», «Красный залив», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Эш против зловещих мертвецов». В 2017 году Грин получила главную роль Клеопатры во втором сезоне сериала «». В начале 2018 году Джессика получила главную роль Талон в телесериале «Аванпост».

В 2019 году Джессика Грин присутствовала на 45-й Сатурнской премии в историческом клубе , Лос-Анджелес, представляя телесериал Аванпост, который был номинирован на лучший фэнтезийный телесериал 2019 года, проиграв «Игре престолов».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Австралии
Персоналии:Тасмания